

События 
 Междуцарствие. Пятый интеррекс — Марк Валерий Корв. Консулы Гней Домиций Кальвин (плебей) и Авл Корнелий Косс Арвина (2-й раз) (патриций). Претор Луций Папирий. Цензоры Квинт Публилий Филон (плебей) и Спурий Постумий (патриций). Диктатор (№ 43) Марк Папирий Красс, начальник конницы Публий Валерий Публикола.
 Добавлены две трибы: Мецийская и Скаптийская (стало 29).
 332/331 — Афинский архонт-эпоним Никет.
 Царь Спарты Агис плавал на Сиорн, где встретился с полководцем Дария Автофрадом и получил от него 30 талантов серебра и 10 триер. Агис собрал 8000 греческих наёмников.
 Кипрские цари подчиняются Александру. Флот Сидона и Кипра подходит к Тиру. Июль — Взятие Тира и разрушение города. Александр отвергает несколько предложений Дария о мире. 2-месячная осада, взятие и разрушение Газы. Ноябрь — Александр занимает Пелусий. Сатрап Египта Мазак капитулирует и сдаёт Александру Мемфис и казну. Македонское войско в Египте. Зима — Александр в Гелиополе и Мемфисе. Основание Александрии.
 Войска Александра Македонского вступили в Древний Египет, а сам он принял титул фараона. Начало эллинистического периода истории Древнего Египта.
 Основана Александрия Египетская.

Родились

Скончались 
 Аминта (сын Антиоха)
 Гней Домиций Кальвин (консул 332 года до н. э.)

См. также

Примечания